De World Series of Darts Finals 2021 was de zevende editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 29 tot en met 31 oktober in de AFAS Live te Amsterdam. De titelverdediger was Gerwyn Price. Het toernooi werd gewonnen door Welshman Jonny Clayton.

Prijzengeld

Gekwalificeerde spelers
Omdat de coronapandemie in 2021 nog steeds heerste, vond er slechts één evenement plaats op de World Series of Darts 2021, namelijk de Nordic Darts Masters 2021. De acht PDC-vertegenwoordigers die deelnamen aan de Nordic Darts Masters 2021 waren geplaatst voor de World Series of Darts Finals 2021. De overige 16 plaatsen werden ingevuld door:

 De volgende vier spelers op de PDC Order of Merit (na de World Grand Prix 2021) die zich nog niet hadden gekwalificeerd
 Vier internationale vertegenwoordigers
 Vier Nederlandse vertegenwoordigers
 Vier spelers die werden bepaald door een kwalificatiewedstrijd voor Tour Card-houders te hebben gespeeld op 18 oktober in Barnsley Metrodome, Barnsley.

De volgende spelers wisten zich te kwalificeren:

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2021
Sportevenement in Amsterdam